My Friend’s Hot Mom (dt.: Die heiße Mutter meines Freundes) ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Naughty America. Die Reihe ist dem Genre der Erotik mit älteren Darstellerinnen („MILF“ bzw. „Cougar“) zuzuordnen und wurde 2014 bei den AVN Awards als „Best MILF Series“ ausgezeichnet. Regisseur ist Brett Brando, die Produktion erfolgt beim Label Naughty America.

Seit 2004 wurden aufgrund des großen Erfolges der Serie mehr als 90 Folgen der Reihe gedreht. In einigen Teilen der Reihe spielen etablierte Pornostars mit, die dann als Titelheldinnen fungieren. Einige von ihnen sind in mehreren Folgen zu sehen.

Handlung 
Die einzelnen Episoden handeln von der Verführung jüngerer Männer (die Freunde des Sohnes der Mutter).

Darstellerinnen 
(Quelle: )
 My Friend’s Hot Mom 1: Ava Devine, Bridgette Monroe, Diane Diamonds, Rubee Tuesday, Vicky Vette
 My Friend’s Hot Mom 2: Cheryl DeSilva, Emma Starr, Kari Kums, Chante, Victoria Givens
 My Friend’s Hot Mom 3: Cara Lott, Jerrika Michaels, Penny Porsche, Saskia, Vanessa Videl
 My Friend’s Hot Mom 4: Carolyn Monroe, Ava Devine, Vanessa Bella, Bailey O'Dare, Cheyenne Hunter, Kimmie Morr
 My Friend’s Hot Mom 5: Ava Devine, Vicky Vette, Kayla Kupcakes, Elle Cee, Kat Kleavage
 My Friend’s Hot Mom 6: Alexi Carrington, Sharon Kane, De'Bella, Ashley Knight, Whitney Wonders
 My Friend’s Hot Mom 7: Kat Kleavage, Harley Davis, Bethany Sweet, TJ Powers, Angel Caliente, Kristine Madison
 My Friend’s Hot Mom 8: Nina Hartley, Ava Devine, Tiana Rose, Shayna Storm, Mindy Main, Demi Delia
 My Friend’s Hot Mom 9: Claudia Marie, Vanessa Videl, Deauxma, Sexy Vanessa, Teri Weigel
 My Friend’s Hot Mom 10: Kristal Summers, Calliste, Isadora, Kendra Secrets, Linda Roberts, Jillian Foxxx
 My Friend’s Hot Mom 11: Lake Russell, Susana Garcia, Nina Hartley, Rheina Shine, Sandy Beach, Misty Vonage
 My Friend’s Hot Mom 12: Penny Porsche, Elle Cee, RayVeness, June Summers, Misty Vonage, Juliana Jolene
 My Friend’s Hot Mom 13: Brenda James, Kelly Leigh, Nicole Moore, Georgina Smith, Misty Vonage, Bridget Lee
 My Friend’s Hot Mom 14: Emma Starr, Sami Scott, Friday, Demi Delia, Kristina Cross
 My Friend’s Hot Mom 15: Lisa Ann, Shayla LaVeaux, Raquel Devine, Amber Lynn, C.J. Wright, Holly Halston
 My Friend’s Hot Mom 16: Bridgette Monroe, Crystal Ashley, Harmony Bliss, Dana Hayes, Deauxma, Erica Lauren
 My Friend’s Hot Mom 17: Becca Blossoms, Holly Halston, Julia Ann, RayVeness
 My Friend’s Hot Mom 18: Vanilla Deville, Chanel Carrera, Claudia-Marie, Sunshine Seiber, Deauxma
 My Friend’s Hot Mom 19: Taylor Wane, Indianna Jaymes, Mrs. Starr, Sarah Bricks, Diamond Foxxx
 My Friend’s Hot Mom 20: Julia Ann, Monique Fuentes, Rachel Love, Francesca Lé, Shay Sights
 My Friend’s Hot Mom 21: Tanya Tate, Allison Kilgore, Darla Crane, Diamond Jackson, Taylor Wane
 My Friend’s Hot Mom 22: Holly Halston, Alia Janine, Devon Lee, Erica Lauren, Deauxma
 My Friend’s Hot Mom 23: Julia Ann, Darla Crane, Deauxma, Holly Halston, Shay Fox, Emma Starr, Amanda Blow, Farrah
 My Friend’s Hot Mom 24: Darla Crane, Emma Starr, Julia Ann, Rachel Love, Jewels Jade
 My Friend’s Hot Mom 25: Tyler Faith, Diamond Foxxx, Diamond Jackson, Tanya Tate, Tara Holiday
 My Friend’s Hot Mom 26: Lezley Zen, Monique Fuentes, Becca Blossoms, DeeDiana Doll, Leena Sky, Michelle Lay, Nicki Hunter, Rachel Love Siren, Kylie Knight
 My Friend’s Hot Mom 27: Teri Weigel, Nikki Charm, Darla Crane, Emma Starr, Devon Lee, Angela Attison
 My Friend’s Hot Mom 28: Ava Devine, Brooke Tyler, Charlee Chase, Janet Mason, Tanya Tate
 My Friend’s Hot Mom 29: Nina Hartley, Nicki Hunter, Diamond Foxxx, Emma Starr, Ariella Ferrara
 My Friend's Hot Mom 30: Julia Ann, Sara Jay, Deauxma, Ava Addams, Vanilla Deville
 My Friend's Hot Mom 31: Darla Crane, India Summer, Francesca Lé, Eva Karera, Jenla Moore
 My Friend's Hot Mom 32: Erica Lauren, Emma Starr, Sienna West, Alia Janine, Jessica Dawn
 My Friend's Hot Mom 33: Ava Devine, McKenzie Lee, Devon Lee, Ava Addams, Charlee Chase
 My Friend's Hot Mom 34: Lezley Zen, Diana Doll, Brandi Love, Tanya Tate, Zoey Holloway, Brooke Tyler
 My Friend's Hot Mom 35: Nina Hartley, Darla Crane, Nikita Von James, Tanya Tate, Esperanza Gomez
 My Friend's Hot Mom 36: India Summer, Katja Kassin, Kristal Summers, Nyomi Banxxx, Tara Holiday
 My Friend's Hot Mom 37: Eva Karera, Julia Ann, Brandi Love, Veronica Avluv, Raylene, Bobbye Bentley, Devon Lee
 My Friend's Hot Mom 38: Ava Addams, Lisa Ann, Priya Anjali Rai, Rayveness, Tiffany Mynx
 My Friend's Hot Mom 39: Brittany O'Neil, Deauxma, Emma Starr, Kendra Lust, Kristal Summers
 My Friend's Hot Mom 40: Amber Lynn Bach, Ariella Ferrera, Becca Blossoms, Julia Ann, Karen Fisher
 My Friend´s Hot Mom 41: Diana Doll, Leena Sky, Michelle Lay, Nicki Hunter, Rachel Love
 My Friend´s Hot Mom 42: Darla Crane, India Summer, Tanya Tate, Rebecca Bardoux, Samantha 38G
 My Friend´s Hot Mom 43: Julia Ann, Aiden Starr, Tara Holiday, Eva Notty, Charlee Chase
 My Friend´s Hot Mom 44: Ava Addams, Brandi Love, Briana Banks, Tiffany Mynx, Syren Demar
 My Friend´s Hot Mom 45: Lisa Ann, Sindy Lange, Samantha Ryan, Nikki Daniels, Kendra Lust
 My Friend´s Hot Mom 46: Alyssa Dutch, Darryl Hanah, Lisa DeMarco, Rayveness, Vanessa Videl
 My Friend´s Hot Mom 47: Darla Crane, Jennifer Best, Kasey Storm, Nikita Von James, Sexy Vanessa
 My Friend´s Hot Mom 48: Diana Prince, Elexis Monroe, Janessa Jordan, Jessica Jaymes, Nora Noir
 My Friend´s Hot Mom 49: Houston, Holly Claus, Joslyn James, Magdalene St Michaels
 My Friend´s Hot Mom 50: Ava Devine, Claudia Valentine, Puma Swede, Demi Dantric
 My Friend´s Hot Mom 51: Kendra Lust, Raylene, Simone Sonay, Joclyn Stone
 My Friend´s Hot Mom 52: Alexa Styles, Ariella Ferrera, Darryl Hanah, Raven Lechance, Sarah Jay
 My Friend´s Hot Mom 53: Diamond Foxxx, Jodie Stacks, Holly Heart, Jenny Mason, Stacie Starr, Vanilla DeVille
 My Friend´s Hot Mom 54: Becca Blossoms, Brenda James, Charlee Chase, Karen Fisher, Mellanie Monroe, Syren de Mer
 My Friend´s Hot Mom 55: Ava Addams, Julia Ann, Payton Leigh, Raquel Devine, Vicky Vixen
 My Friend´s Hot Mom 56: Alyssa Lynn, Darla Crane, McKenzie Lee, Persia Monir, Veronica Avluv
 My Friend´s Hot Mom 57: Brandi Love, India Summer, Julia Ann, Lisa Ann, Maggie Green
 My Friend´s Hot Mom 58: Brandi Love, Nina Hartley, Raylene, Veronica Avluv
 My Friend´s Hot Mom 59: Ava Addams, Alura Jenson, Holly Halston, Mikki Lynn
 My Friend´s Hot Mom 60: Ariella Ferrera, Ava Addams, Brandi Love, Darla Crane, Holly Heart, Jennifer Dark, Julia Ann
 My Friend´s Hot Mom 61: Isis Love, Summer Brielle, Eva Notty, Erica Lauren, Holly Halston
 My Friend´s Hot Mom 62: Julia Ann, Lisa Ann, Cherie DeVille, Darla Crane, Mellanie Monroe
 My Friend´s Hot Mom 63: Ava Addams, Brandi Love, Romi Rain, Ariella Ferrera, McKenzie Lee
 My Friend´s Hot Mom 64: Kendra Lust, Ava Addams, Sara Jay, Syren De Mer, McKenzie Lee, Nikita Von James
 My Friend´s Hot Mom 65: Diamond Foxxx, Eva Karera, Raquel Devine, Sindy Lange, Pamela Balian
 My Friend´s Hot Mom 66: Kendra Lust, Alura Jenson, Deauxma, Destiny Dixon
 My Friend´s Hot Mom 67: Ava Addams, India Summer, Darla Crane, Eva Karera
 My Friend´s Hot Mom 68: Brandi Love, Veronica Avluv, Sara Jay, Raquel Devine, Tara Holiday
 My Friend´s Hot Mom 69: Julia Ann, Kendra Lust, Ava Addams, Ariella Ferrera, Ava Devine, Mellanie Monroe, Tara Holiday
 My Friend´s Hot Mom 70: India Summer, Kendra Lust, Sara Jay, Darla Crane, Mellanie Monroe
 My Friend´s Hot Mom 71: India Summer, Alura Jenson, Emma Starr, Raquel Devine, Bibi Noel, Jezebelle Bond
 My Friend´s Hot Mom 72: Julia Ann, Ava Addams, India Summer, Nina Elle, Eva Notty, Diamond Jackson
 My Friend´s Hot Mom 73: Kendra Lust, Syren De Mer, Lezley Zen, Mikki Lynn
 My Friend´s Hot Mom 74: Ava Addams, Phoenix Marie, Ariella Ferrera, Eva Notty, Simone Sonay, Nikita Von James
 My Friend´s Hot Mom 75: Janet Mason, Jewels Jade, McKenzie Lee, Sheila Marie, Sasha Sean
 My Friend´s Hot Mom 76: India Summer, Sara Jay, Mercedes Carrera, Diamond Jackson, Janet Mason, Tara Holiday
 My Friend´s Hot Mom 77: Alura Jenson, Francesca Le, Holly Heart, Emma Starr
 My Friend´s Hot Mom 78: Nina Elle, Rayveness, Alyssa Lynn, Ashton Blake, Stephani Moretti
 My Friend´s Hot Mom 79: Julia Ann, India Summer, Cory Chase, Sara Jay, Janet Mason
 My Friend´s Hot Mom 80: Eva Notty, Diamond Foxxx, Marsha May, Lezley Zen, Desi Dalton, Mia Ryder
 My Friend´s Hot Mom 81: Ariella Ferrera, Eva Notty, Sara Jay, Tara Holiday, Maci Maguire
 My Friend´s Hot Mom 82: Julia Ann, Cherie DeVille, Anna Bell Peaks, Diamond Jackson, Charlee Chase
 My Friend´s Hot Mom 83: Ava Addams, Kendra Lust, Alura Jenson, Nina Elle, Diamond Jackson
 My Friend´s Hot Mom 84: Sara Jay, Veronica Rayne, Jewels, Joclyn Stone, Jessica Jaymes
 My Friend´s Hot Mom 85: India Summer, Ava Addams, Lauren Phillips, Veronica Avluv, Eva Notty, Alana Cruise
 My Friend´s Hot Mom 86: Julia Ann, Cory Chase, Sara Jay, Eva Notty, Alyssa Lynn, Makayla Cox, Kharlie Stone
 My Friend´s Hot Mom 87: Kendra Lust, Veronica Avluv, Ariella Ferrera, Nina Elle, Jewels, Nikki Capone, Jessica Torres
 My Friend´s Hot Mom 88: India Summer, Diamond Foxxx, Shayla LaVeaux, Amber Lynn, Eva Long, Alexis Golden
 My Friend´s Hot Mom 89: Brandi Love, Julia Ann, Kendra Lust, Jessa Rhodes, Briana Banks, Farrah Dahl
 My Friend´s Hot Mom 90: Alexis Fawx, Alura Jenson, Syren De Mer, Eva Notty, Eva Karera
 My Friend´s Hot Mom 91: Sara Jay, McKenzie Lee, Eva Long, Savana Styles, Jessica Jaymes
 My Friend´s Hot Mom 92: Syren De Mer, Katie Morgan, Diamond Jackson, Holly Heart, Olivia Fox
 My Friend´s Hot Mom 93: Julia Ann, Alexis Fawx, Darla Crane, Diamond Jackson, Sheridan Love, Yasmin Scott
 My Friend´s Hot Mom 94: Brandi Love, Julia Ann, India Summer, Syren De Mer, Alyssa Lynn
 My Friend´s Hot Mom 95: Reagan Foxx, Syren De Mer, Richelle Ryan, Nina Dolci
 My Friend´s Hot Mom 96: Reagan Foxx, Teagan James, Kitana Flores, Sasha Sean, Kate Linn
 My Friend´s Hot Mom 97: Julia Ann, India Summer, Brandi Love, Sara Jay, Diamond Jackson
 My Friend´s Hot Mom 98: Ava Addams, India Summer, Briana Banks, Diamond Jackson
 My Friend´s Hot Mom 99: Julia Ann, Brandi Love, Alexis Fawx, Richelle Ryan, Sarah Jessie
 My Friend´s Hot Mom 100: Cherie DeVille, Alexis Fawx, Reagan Foxx, Katie Morgan, Nina Elle, Ashton Blake
 My Friend´s Hot Mom 101: Dee Williams, Katie Morgan, Richelle Ryan, Sydney Hail, Tucker Stevens

Auszeichnungen 
 2014: AVN Award – Best MILF Series

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film